Меревіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Меревіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн
 Меревіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од